Con Unione Italiana del Lavoro ci si può riferire a:

 Unione Italiana del Lavoro, ad oggi uno dei tre sindacati confederali italiani, nata nel 1950 come frutto di una delle scissioni della CGIL unitaria.
 Unione Italiana del Lavoro, creata nel 1918 e scioltasi nel 1925.